Busse steht für:
 Busse (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Busse (Adelsgeschlecht)
 Bankhaus Busse & Co, Berlin
 Busse Elektromobil-Bau, ehemaliger deutscher Automobilhersteller

im NRHP gelistete Objekte:
 Busse House, in Evansville, Indiana, ID-Nr. 82000084

Siehe auch:
 Bus, Buss, Buße